Маргари́та Никола́евна Ко́шелева (1 декабря 1939, Москва — 11 октября 2015, Киев, Украина) — советская и украинская киноактриса.

Биография 
В 1958 году окончила Хореографическое училище Большого театра СССР.

С 1959 года — актриса Киевской киностудии имени А. Довженко.

Скончалась 11 октября 2015 года в Киеве. Похоронена на Лесном кладбище.

Была замужем за режиссёром Артуром Войтецким.

Фильмография 

  — Катя-Катюша — Римма
  — Сверстницы — Кира Богданова
  — Ключи от неба
  — Вниманию граждан и организаций — Варвара Николаевна, учительница
  — Хочу верить — Рита
  — Вертикаль — Рита
  — Варькина земля — Рита
  — Лада из страны берендеев — Сцилла
  — Ночной мотоциклист — Лена Самарина
  — Волны Чёрного моря — дама
  — Не отдавай королеву — Дина
  — Аты-баты, шли солдаты… — Любаша, жена Константина
  — Не плачь, девчонка — мать Светланы
  — Рождённая революцией (9 серия, «Последняя встреча», 1 часть) — Рита Брыкина, продавец в ювелирном магазине
  — Сегодня и завтра — Вера Фёдоровна
  — Алые погоны — Татьяна Михайловна, учительница немецкого
  — «Мерседес» уходит от погони — Меланья Петровна
  — История одной любви — Надежда Павловна
  — Третий в пятом ряду — директор школы
  — Казнённые рассветы — Оришка
  — Господи, прости нас, грешных
  — Тупик — Мария

Ссылки 
 Маргарита Кошелева на сайте КиноПоиск

Выпускники Московского хореографического училища
Похороненные на Лесном кладбище (Киев)